Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oliver Marach e Oleg Ogorodov che hanno battuto in finale Federico Browne e Christian Kordasz 7-5, 7-63.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (quarti di finale)

 Brandon Coupe /  Robert Kendrick (quarti di finale)
 Salvador Navarro /  Gabriel Trujillo Soler (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2002